Scheldeprijs for kvinder 2021 var den 1. udgave af det belgiske cykelløb Scheldeprijs for kvinder. Linjeløbet blev kørt den 7. april 2021 med start og mål i Schoten i provinsen Antwerpen. Løbet var en del af den internationale UCI-kalender for damer 2021. Scheldeprijs for kvinder er en del af planen som arrangør Flanders Classics begyndte på i 2019, hvor de besluttede at alle deres cykelløb for herrer, også skulle have en udgave for kvinder. Herrernes Scheldeprijs er blevet kørt siden 1907.

Hollandske Lorena Wiebes fra Team DSM vandt løbet efter en spurt. Den danske mester Emma Norsgaard Jørgensen fra  kom på andenpladsen, mens italienske Elisa Balsamo fra Valcar-Travel & Service tog sig af tredjepladsen.

Resultat

Hold og ryttere

Danske ryttere 

* DNF = gennemførte ikke

Se også 
 Scheldeprijs 2021

Referencer

Eksterne henvisninger 
 
 

2021
UCI Women's Road World Rankings 2021